Staveley – miasto w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Staveley – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Staveley – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Staveley-in-Cartmel
 Over Staveley
 Nether Staveley